Die Comarca Gironès liegt in der Provinz Girona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im südöstlichen Teil Kataloniens. Girona ist zugleich die Hauptstadt der Comarca und der Provinz Girona. Der Landkreis grenzt im Norden an die Comarca Pla de l’Estany und Alt Empordà, im Osten an Baix Empordà, im Westen an Selva und im Nordwesten an Garrotxa.
Zusammen mit den Comarcas Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Selva und Ripollès bildet die Region das Territorium Comarques gironines.

Gironès liegt im Binnenland der Costa Brava, in einer Ebene gebildet durch den Mittellauf des Flusses Ter und seiner Nebenflüsse. Der Ter durchquert den Gemeindeverband von West nach Ost. Der Höhenzug Gavarres, direkt vor der Küste, trennt die Comarca vom Mittelmeer. Im Nordwesten liegen die Berge der Serra de Rocacorba.

Wirtschaft 
Die Wirtschaft des Landkreises ist breit aufgestellt. Neben der Land- und Viehwirtschaft gibt es Industriebetriebe der Sparten Textil, Nahrungsmittel, Holz, Chemie, Grafik und Elektro.

Verkehr 
Die wichtige Autobahn AP-7/E-15 durchquert die Comarca und verbindet Girona mit Barcelona und mit Frankreich. Auch die Eisenbahnlinie Frankreich – Barcelona verläuft durch den Gemeindeverband. Die Hochgeschwindigkeitsnetze der Eisenbahnen Spaniens und Frankreichs werden zurzeit ausgebaut. Der Streckenabschnitt Barcelona – Girona – Perpignan wurde 2011 fertiggestellt. Der Flughafen Girona liegt 8 km südlich von Girona und ist Zielflughafen für den Tourismus der Costa Brava.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, französisch)
 Turisme Costa Brava (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 IDESCAT: statistische Informationen über die Comarca Garrigues

Comarca in Katalonien
Provinz Girona